Richard Curzon-Howe (1796–1870) – brytyjski arystokrata, 1. hrabia Howe
 Richard Curzon-Howe (1822–1900) – brytyjski arystokrata, 3. hrabia Howe
 Richard Curzon (1861–1929) – brytyjski arystokrata, 4. hrabia Howe (wcześniej wicehrabia Curzon)
 Richard Curzon (1898–1977) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Scarsdale

Zobacz też 
 Richard Howe